Гон — позасистемна метрична одиниця плоского кута, що дорівнює 0.01 прямого кута
 Гон  —  гора, висотою 820 метри, розташована в Західних Бещадах в пасмі гір Високий Діл, на кордоні Польщі, Словаччини та України
 Гон — громада в Німеччині, розташована в землі Шлезвіг-Гольштейн

Прізвище 

 Антон Гон — австрійський патолог
 Герман Гон  — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал-лейтенант Вермахту
 Карлос Гон — колишній президент і генеральний директор компаній Renault і Nissan
 Лі Дон Гон — південнокорейський актор